Colonna – elemento architettonico
 Colonna – formazione geologica calcarea
 Colonna – formazione militare
 Colonna – negli scacchi, una delle linee verticali della scacchiera
 Colonna – figura araldica
 Colonna a riempimento, colonna a piatti, colonna di distillazione e colonna cromatografica – apparecchiature usate in chimica
 Galleria Colonna – un edificio romano
 Colonna – nelle basi di dati relazionali, istanza di un attributo (o campo) di una relazione

Geografia

Italia 
 Colonna – comune della città metropolitana di Roma Capitale
 Colonna – terzo rione di Roma
 Colonna – frazione del comune di Ascoli Piceno

Persone 

 Colonna – cognome di una famiglia nobile romana, poi diffusasi in tutta Italia
 Colonna – cognome di una famiglia di organari e musicisti attivi a Venezia e a Bologna dalla seconda metà del XVI secolo agli inizi del XVIII
 Girolamo Mengozzi detto il Colonna – quadraturista del XVIII secolo

Pagine correlate 
 Colonne (disambigua)
 Colonnina (disambigua)